Арде́нно () — город в Италии, в провинции Сондрио области Ломбардия.

Население составляет 3 120 человек, плотность населения — 184 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 23011. Телефонный код — 00342.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии